Hladno pivo (tradução: cerveja gelada) é uma banda Croata, formada em 1988, de punk rock. É uma das mais populares bandas de rock da Croácia.

Ligações externas 
 
 
 
 

Bandas da Croácia
Bandas de punk rock
Bandas formadas em 1988